Copenhagen Marathon er et årligt maratonløb i København arrangeret af Sparta Atletik. Det har været afholdt siden 1980. Løbet finder sted i maj og har over 10.000 deltagere. Ruten er certificeret af DAF og IAAF/AIMS.

I 2019 var der 13.281 tilmeldte løbere, hvoraf 11.497 kom til start og 10.881 gennemførte løbet. Det var første gang nogensinde, at mere end 10.000 løbere gennemførte Copenhagen Marathon. I 2015 var der omkring 250.000 tilskuere i indre København for at se løbet. I 2020 var det forventet, at der ville være 12.000 løbere fra mere end 100 lande, men løbet der skulle have fundet sted 17. maj blev aflyst på grund af coronaviruspandemien. De tilmeldte løbere kan dog i stedet deltage i næste løb, 16. maj 2021.

Løbsrekorderne og den hurtigste maratontid nogensinde i Danmark for både mænd og kvinder sattes 2019, da Jackson Kibet Limo vandt i 2:09.54 og slog løbets nummer to Vicor Kiplimo fra Etiopien med over et minut, da han løb 2:11.04, hvilket var hurtigere end den løbsrekord, som William Morwabe satte 2018 mens kvindernes løb 2019 blev vundet af Etalemahu Habtewold i 2:29.29 som slog Dinknesh Mekash som blev nummer to i 2:30.22 timer, hvilket ligeledes var hurtigere end den tidligere løbsrekord.

Vindere

Mænd

Kvinder

Sponsorer 
Løbet har haft forskellige hovedsponsorer gennem tiden. Fra og med løbet i 2016 har Telenor været hovedsponsor, hvilket har resulteret i, at løbet i markedsføringsmateriale for tiden omtales som "Telenor Copenhagen Marathon". Politiken er såkaldt "mediepartner".

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Copenhagen Marathon 
 Association of Road Racing Statistician – Copenhagen Marathon

Maratonløb i Danmark
Etableret i 1980
Sport i København